Приключенческий боевик — жанр компьютерных игр.

Приключенческий боевик также может означать:

 Приключенческий боевик — поджанр приключений и боевика в литературе.
 Приключенческий боевик — поджанр приключений и боевика в кино.